Арсенюк — українське прізвище.

Відомі носії:
 Арсенюк Олег Олексійович ( 1986) — український політик.
 Арсенюк Олександр Миколайович ( 1910 —  1996) — радянський військовик часів Другої світової війни.

Українські прізвища